В ожидании чуда:
 «В ожидании чуда» — советская драма 1975 года режиссёра Слободана Косовалича.
 «В ожидании чуда» — российская комедия 2007 года режиссёра Евгения Бедарева.